Die Unihockey-Asien-Pazifikmeisterschaft 2012 (APAC 2012) fand im japanischen Hannō statt.

Das Turnier war gleichzeitig Qualifikationsturnier für die Unihockey-Weltmeisterschaft 2012 in der Schweiz. Die zwei besten Mannschaften würden sich dabei für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Fünf Nationen nahmen am Turnier teil, wobei die Mannschaft des Irans lediglich bei der Asien-Pazifikmeisterschaft mitspielte und nicht für die Weltmeisterschaftsqualifikation gemeldet war. Den Turniersieg sicherte sich die Mannschaft Japans vor Singapur und Südkorea. Damit nehmen Japan und Singapur an der Weltmeisterschaft 2012 teil.

Ergebnisse

Statistik

Scorer

Goalkeeper

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Ergebnisse auf floorball.org 

Asienpazifikmeisterschaft 2012
Asienpazifikmeisterschaft
Unihockeywettbewerb in Japan
Sportveranstaltung in der Präfektur Saitama
Hannō